Басма́ново — название населённых пунктов:
 
 Басманово — деревня в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Басманово — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Басманово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.